Municipio de Woodville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Woodville (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bertie.
 Municipio de Woodville (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Woodville (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.
 Municipio de Woodville (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Woodville (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Sandusky.